Die Ewige Tabelle der Berlin-Liga ist eine Rangliste aller Meisterschaftsspiele der Berlin-Liga seit ihrer Gründung 1992 bis zum Ende der Saison 2021/22. Der Berechnung wird die Drei-Punkte-Regel zugrunde gelegt (drei Punkte pro Sieg, ein Punkt pro Unentschieden).

Von den 77 Mannschaften, die bislang in der Liga aktiv waren, hat nur der BFC Alemannia 90 Wacker an den ersten sechzehn Spielzeiten teilgenommen, stieg aber am Ende der Saison 2007/08 als letztes Gründungsmitglied ab. Von den aktuellen Teams hat der TSV Rudow bislang die meisten Spielzeiten absolviert (25). Die höchste durchschnittliche Punktzahl erreichte die erste Mannschaft des BFC Dynamo mit 2,26 Punkten.

Ewige Tabelle 
Fettgedruckte Vereine spielen in der Saison 2022/23 in der Berlin-Liga. Die dritte Spalte gibt an, wie viele Spielzeiten der Verein insgesamt in der Berlin-Liga gespielt hat. Die drittletzte Spalte gibt die durchschnittlich pro Spiel gewonnene Punktzahl an.

Berliner Meister seit 1992/93 

Seit der Gründung als Verbandsliga Berlin zur Saison 1992/93 gelang es diesen 26 Vereinen Berliner Meister zu werden:

Die Meisterschaften der ersten und zweiten Mannschaften von Tennis Borussia Berlin wurden addiert.

Teilnehmer nach Bezirken 
Mit zehn Teilnehmern war der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf bislang am häufigsten vertreten, allerdings stammt keiner der zehn erfolgreichsten Vereine aus diesem Bezirk. Von den 77 Teilnehmern kamen nur 17 aus dem ehemaligen Ost-Berlin, hingegen 60 aus dem ehemaligen West-Berlin.

In diesen Fällen kam es zu Bezirkswechseln der Vereine, die dem aktuellen Sitz entsprechend gezählt wurden:
 1. FC Novi Pazar 95: Neukölln → Mitte
 Türkspor 1965: Friedrichshain-Kreuzberg → Charlottenburg-Wilmersdorf
 BSC Marzahn: Treptow-Köpenick → Marzahn-Hellersdorf
 BSV Hürriyet-Burgund: Tempelhof-Schöneberg → Mitte
 Club Italia: Charlottenburg-Wilmersdorf → Spandau

Literatur 
 Daniel Küchenmeister, Thomas Schneider (2015): Fußball-Einheit in Berlin 1990–2015. Hildesheim: Arete Verlag.

Siehe auch 
 Fußball in Berlin
 Berliner Fußballmeister
 Berlin-Liga

Berlin-Liga (Fußball)
Fußball (Berlin)
Berlin